Triókhretxie (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Triókhretxie (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia